Die Diamond Nine / Dynamic Italy Open 2010 waren das 105. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 15. bis 17. April 2010 in Treviso in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Engländer Daryl Peach gewann das Turnier im Finale gegen den Polen Mateusz Śniegocki mit 9:7.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Italy Open 2010 auf der Website der Euro-Tour
 Italy Open 2010 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

105
Poolbillardveranstaltung 2010
Billardturnier in Treviso